Новгород-Сіверський — місто обласного підпорядкування, районний центр Чернігівської області.
 Новгород-Сіверський — залізнична станція Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці, на дільниці Терещенська — Семенівка.